{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 21 июня — 26 августа 2003
| кол-во команд    = 61
| победитель       =  Перуджа
  Вильярреал
  Шальке 04
| кол-во игр       = 116
| кол-во голов     = 308
}}Кубок Интертото 2003''' — 9-й розыгрыш Кубка Интертото под эгидой УЕФА. Турнир включал пять раундов, определивших трёх участников первого раунда Кубка УЕФА. Ими в итоге стали итальянская «Перуджа», испанский «Вильярреал» и немецкий «Шальке 04».

Первый раунд 
Первые матчи первого раунда прошли 21/22 июня 2003 года, ответные 28/29 июня 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи второго раунда прошли 5/6 июля 2003 года, ответные 12/13 июля 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи третьего раунда прошли 19/20 июля 2003 года, ответные 26 июля 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи полуфиналов прошли 30 июля 2003 года, ответные 6 августа 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 
Первые матчи финалов прошли 12 августа 2003 года, ответные 26 августа 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

См. также 
 Кубок УЕФА 2003/2004
 Лига чемпионов УЕФА 2003/2004

Ссылки 
 Информация о кубке на официальном сайте УЕФА

Кубок Интертото
Футбол в Европе в 2003 году